Макларън M23 е болид от Формула 1, с който отборът на Макларън участва от сезон 1973 до сезон 1978. Той е разработен от Гордън Копък с помощта на Джон Барнард, чийто успехи идват през периода 1974-1976.

История

1973 
M23 прави своя дебют в 1973 Голяма награда на ЮАР в ръцете на Дени Хълм, който успя да постигне пол-позиция в първото състезание с новия болид. Хълм заедно с Питър Ревсън постигнаха общо три победа, а Джоди Шектър бе близо и до постигане на четвърта, ако не беше инцидента с Емерсон Фитипалди в Пол Рикар. Макларън завършиха сезон 1973 на трето място с 58 точки, 12 от които бяха постигани с M19A.

1974 
За сезон 1974, Емерсон Фитипалди се присъедини към отбора, чийто спонсор бе променен от Yardley of London на Марлборо за разлика от Майк Хейлууд, чийто болид бе с цветовете на предишния спонсор. Хълм постигна победа в първия старт за сезона в Аржентина, докато Фитипалди постигна три. Бразилецът спечели титлата при пилотите в оспорвана борба с Клей Регацони (с Ферари) и Шектър (с Тирел) на последното състезание в Уоткинс Глен. Макларън завършиха сезона първи със 73 точки, благодарение не само на резултатите на Емерсон, но и на Хълм и Хейлууд, чиято състезателна кариера бе преустановена след тежък инцидент на англичанина в Нюрбургринг.

1975 
След края на сезон 1974 Хълм се оттегли от състезателна дейност и на негово място бе германеца Йохен Мас. Въпреки наличието на 6-скоростна кутия и различни дизайни по носа и по шасито, Фитипалди не успя да защити титлата си от предишния сезон като завърши втори зад Ники Лауда и успешния Ферари 312T. При конструкторите Макларън завърши дори зад Брабам, благодарение на добрите резултати постигнати от Карлос Паче и Карлос Ройтеман.

1976 
Голямата новина свързана с края на сезон 1975, бе изненадващото оттегляне на Емерсон Фитипалди, за да се присъедини към отбора, създаден от неговия му брат Уилсън - Фитипалди Аутомотив. Това отвори място за британеца Джеймс Хънт, чийто Хескет се оттегли след края на миналия сезон. В сезон пълен с драма и спорове, Хънт спечели титлата на последното състезание за 1976 в Япония, побеждавайки Ники Лауда със само една точка. От друга страна Макларън завършиха зад Ферари при конструкторите със 74 точки.

1977 
M23 бе отново в употреба за Хънт и Мас за ранните кръгове през сезон 1977, преди да бъде заменен от M26, който се оказа труден за управление, заради което липсваха така нужните резултати. M23 обаче бе използван и от други пилоти като най-запомнения бе Жил Вилньов, който в своето първо състезание финишира 11-и в Силвърстоун. За следващия сезон Макларън се фокусираха изцяло върху надшественика си, въпреки че M23 все още бе използван от частни отбори, но без сериозни успехи.

Класиране във Формула 1 

* 12 точки постигнати за сезон 1973 с M19A и M19C* 39 точки постигнати за сезон 1977 с M26* Всички точки постигнати за сезон 1978 с Макларън M26

Външни препратки 
Макларън M23 в statsf1.com

Болиди от Формула 1